Béla Bartók – compositore e pianista ungherese
 Bartók – cratere situato sulla superficie di Mercurio.